Ви́льё (Ви́лле) Э́йно Ри́тола (; 18 января 1896 — 24 апреля 1982) — финский легкоатлет, пятикратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции, обладатель трёх серебряных олимпийских наград. Вилле Ритола был известен как один из обладателей прозвища «Летающий Финн». Также его называли «Перясейняйокским волком», так как он родился в финской местности .

Биография 
В возрасте 17 лет Вилле Ритола эмигрировал в США, где уже проживали семеро его братьев и сестёр. Там он вступил в Финско-американский атлетический клуб, в котором тренировался вместе с олимпийским чемпионом Ханнесом Колехмайненом, прибывшим в Америку после побед на Олимпийских играх 1912 года. Колехмайнен пытался уговорить молодого Ритолу занять место в финской сборной на Олимпийских играх 1920 года, но тот ответил, что пока не готов.

Впервые Ритола принял участие на Олимпийских играх в 1924 году в Париже, где выиграл четыре золотых и две серебряные медали. В своём первом забеге, на 10 000 метров, при отсутствии соотечественника Пааво Нурми он выиграл с мировым рекордом, обогнав соперников на полкруга (уже через месяц после Олимпиады Нурми отобрал мировой рекорд у Ритолы). Через три дня в беге на 3000 метров с препятствиями он опередил ближайшего преследователя на 75 метров. На следующий день он финишировал вторым после Нурми в беге на 5000 метров. Другую серебряную медаль он завоевал в индивидуальном кроссе, снова уступив Нурми; и с ним же (а также Хейкки Лийматайненом) добыл золото для сборной в командном кроссе. И, наконец, ещё одно золото было завоёвано в командном забеге на 3000 метров.

На Олимпийских играх 1928 года 32-летний Ритола занял второе место в забеге на 10 000 метров, уступив Нурми. Но в забеге на 5000 метров ему удалось обогнать Нурми на 12 метров и выиграть золото. После этих Игр он решает покинуть спорт.

Ритола никогда не участвовал в национальных чемпионатах Финляндии, зато был неоднократным чемпионом на соревнованиях 1922—1927 годов в США.

Ритола вернулся на родину в 1971 году. В возрасте 86 лет он умер в Хельсинки.

Влияние 
В разговорном финском языке иногда используется фраза Ottaa ritolat (), что означает «быстро уйти откуда-либо / уйти в отрыв».

Примечания

Ссылки 
 

 

Бегуны на средние дистанции Финляндии
Бегуны на длинные дистанции Финляндии
Стипльчезисты Финляндии
Бегуны по пересечённой местности Финляндии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года